Собеслав () — город и муниципалитет с расширенными полномочиями в районе Табор Южночешского края Чехии.

Расположен у слияния рек Лужнице и Черновицкий поток в 18 километрах южнее г. Табор.

История 
Город Собеслав возник на стыке двух важных торговых дорог — дороги, ведущей из Австрии, и Сольной (золотой) дороги.

Первое письменное упоминание о городе датируется 1293 годом, когда он был собственностью семейства Рожмберков. В 1390 году Йиндржих III из Рожмберка предоставил городу привилегии, благодаря чему Собеслав получил магдебургское право.

Собеслав привлекает туристов многочисленными культурными достопримечательностями, природными красотами, а также является естественным центром области.

Население

Города-побратимы 
  Сабинов (Словакия)

Примечания

Ссылки